Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Medellin 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leonardo Mayer che ha battuto in finale Sergio Roitman 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Nicolás Massú (secondo turno)
 Diego Junqueira (primo turno)
 Frederico Gil (quarti di finale)

 Thiago Alves (quarti di finale)
 Brian Dabul (primo turno)
 Leonardo Mayer (Campione)
 Sergio Roitman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Medellin 2008